Ison  o Izon , municipi francès al departament de la Gironda (regió de l'Aquitània)
 Ison (Tavascan), poblat de bordes del municipi de Lladorre (Pallars Sobirà) 
 Cometa ISON